Bruno Reboli Meneghel, mais conhecido como Bruno Meneghel (Vitória, 6 de Junho de 1987), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga pelo Yokohama FC, emprestado pelo Albirex Niigata.

Carreira 
Começou sua carreira nas divisões de base do Vasco da Gama onde atuou até 2007.

Em 2008, transferiu-se para o Bahia aonde não teve atuação destacada, sendo transferido no ano seguinte para o Resende, clube de pouca expressao do futebol carioca. Teve um inicio de temporada muito promissor, tendo marcado 3 gols nas duas primeiras rodadas e assumindo a artilharia do campeonato. Tendo também atuação boa contra o  na semifinal da taça guanabara marcando 2 gols e levando o Resende à final inédita.

Não conseguiu trazer o título, mas só a classificação já deu o reconhecimento pelo esforço feito todos esses anos e que no clube anterior, não foi reconhecido.

Recentemente o jogador teve passagem pelo Goiás permaneceu no Náutico até junho de 2011 e foi contratado pelo Criciúma para jogar o campeonato Brasileiro da Série B de 2011. Mas não teve boas atuações e em agosto de 2011 foi dispensado. Na temporada 2012 assinou contrato junto ao  para a temporada 2012 e para a serie B.

Ligações externas 
 
 
 Sambafoot
 Ogol

Naturais de Vitória (Espírito Santo)
Futebolistas do Espírito Santo
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Futebolistas do Resende Futebol Clube
Futebolistas do Goiás Esporte Clube
Futebolistas do Clube Náutico Capibaribe
Futebolistas do Criciúma Esporte Clube
Futebolistas do América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Futebolistas do Dalian Professional Football Club
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do Changchun Yatai Football Club
Futebolistas do Albirex Niigata
Futebolistas do Yokohama FC